Fundoaia se poate referi la:
 Fundoaia, Bacău, sat în comuna Huruiești din județul Bacău, Moldova, România
 Fundoaia, Harghita, sat în comuna Sărmaș din județul Harghita, Transilvania, România
 Fundoaia, Mureș, sat în comuna Gurghiu din județul Mureș, Transilvania, România